Yeshe Gyeltshen (tib. ye shes rgyal mtshan) bezeichnet folgende Personen:

 Sharchen Yeshe Gyeltshen (shar chen ye shes rgyal mtshan; † 1406), Geistlicher des tibetischen Buddhismus aus der Sakya-Schule
 Yongdzin Pandita Yeshe Gyeltshen (yongs 'dzin pandita ye shes rgyal mtshan; 1713–1793), Geistlicher des tibetischen Buddhismus aus der Gelug-Schule